Кирики-Улита:

 Кирики-Улита — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кирики-Улита — урочище, расположенное рядом с деревней Кирики-Улита.

См. также 
 Кирики — село в Новосильском районе Орловской области.
 Кирик — другие значения